Góra Chełmska – centralne wzniesienie w obrębie miasta Chełm.
 Góra Chełmska (Krzyżanka) – góra Pomorza, w województwie zachodniopomorskim, w obrębie granic miejskich Koszalina.
 Góra Chełmska (Góra Świętej Anny) – najwyższe wzniesienie masywu Chełma na Wyżynie Śląskiej